Sauromates, poble antic, origen probable del nom «sàrmates»
 Tiberi Juli Sauromates o Sauromates I, rei del Bòsfor 
 Sauromates II, rei del Bòsfor
 Sauromates III, rei del Bòsfor
 Sauromates IV, rei del Bòsfor
 Sauromates V, rei del Bòsfor